Jeruzalémský patriarchát je označení pro jeruzalémskou církev, nejstarší křesťanskou komunitu na světě.

Stručná historie 
Prvním biskupem v Jeruzalémě byl podle tradice sv. Jakub Spravedlivý, po němž následovala série židokřesťanských biskupů, končící v roce 135 (povstání Bar Kochby), pak již byli biskupové nežidovského původu. Až Chalcedonský koncil roku 451 povýšil dosavadní biskupství jeruzalémské na patriarchát. Po první křížové výpravě roku 1099 byl v Jeruzalémě založen Latinský patriarchát, který sídlil v Jeruzalémě od roku 1099 do roku 1187. Pravoslavní patriarchové nepřestávali být ustanovováni, ale sídlili v Konstantinopoli. Roku 1187 byl Latinský patriarchát donucen Jeruzalém opustit, nepřestal však existovat, patriarchové byli nadále katolickou církví ustanovováni, ale až do moderních dob sídlil v Římě. Již od roku 638 v jeruzalémě působili biskupové arménské církve, kteří od roku 1311 používají titulu patriarcha. Do své titulatury zařazuje Jeruzalém také Antiochijský patriarcha Melchitské řeckokatolické církve, který má také jednu ze svých tří sidelních archeparchií v Jeruzalémě.

Křesťanské diecéze v Jeruzalémě dnes

Patriarcháty 
 Latinský patriarchát jeruzalémský (Římskokatolická církev)
 Pravoslavný patriarchát jeruzalémský (Řecká pravoslavná církev)
 Arménský patriarchát jeruzalémský (Arménská apoštolská církev)
 (Antiochijský melchitský patriarchát) (Melchitská řeckokatolická církev)

Diecéze 
 Melchitská archieparchie jeruzalémská (Melchitská řeckokatolická církev)
 Patriarchální exarchát v Jeruzalémě (Syrská katolická církev)
 Patriarchální exarchát jeruzalémský a palestinský (Maronitská katolická církev)
 Patriarchální exarchát jeruzalémský a ammánský (Arménská katolická církev)

 Koptská archieparchie jeruzalémská (Koptská pravoslavná církev)
 Syrská pravoslavná eparchie jeruzalémská (Syrská pravoslavná církev)
 Etiopská eparchie jeruzalémská (Etiopská pravoslavná církev)
 Anglikánská diecéze jeruzalémská (Anglikánská církev)
 Luteránská evangelická církev v Jordánsku a Svaté zemi (Evangelická luteránská církev)

Související články 
 Seznam jeruzalémských patriarchů
 Seznam latinských patriarchů v Jeruzalémě

Externí odkazy 
 

Jeruzalém
Jeruzalémští patriarchové
Křesťanství v Izraeli
Křesťanství v Palestině
Křesťanství v Jordánsku